Bondsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bondsville (Arkansas)
 Bondsville (Massachusetts)
 Bondsville (Pennsylvania)
Siehe auch
 Bondville